

Турниры

Личные

Командные

Эло (топ-10)

Новые гроссмейстеры

Трансфер

Умерли 
 Банник, Анатолий Александрович (7 декабря 1921 — 19 января 2013)
 Бирн, Роберт (20 апреля 1928 — 12 апреля 2013)
 Битман, Александр Рафаилович (27 июня 1939 — 9 сентября 2013)
 Ван дер Мейе, Александра (22 июля 1940 — 14 октября 2013)
 Гриф, Джон (6 сентября 1947 — 22 декабря 2013) 
 Дода, Збигнев (22 февраля 1931 — 8 февраля 2013)
 Кардосо, Родольфо (25 декабря 1937 — 21 августа 2013) 
 Карраско де Будинич, Берна (19 декабря 1914 — 7 июля 2013)
 Курносов, Игорь Дмитриевич (30 мая 1985 — 8 августа 2013)
 Кушнир, Алла Шулимовна (11 августа 1941 — 2 августа 2013)
 Латаш, Альберт Владимирович (13 июля 1936 — 30 июля 2013)
 Матулович, Милан (10 июня 1935 — 9 октября 2013)
 Педерсен, Эрик (29 сентября 1958 — 20 января 2013)
 Радулски, Юлиян (24 мая 1972 — 16 февраля 2013)
 Рожич, Весна (23 марта 1987 — 23 августа 2013)
 Сисньега Кампбель, Марсель (28 июля 1959 — 19 января 2013)
 Шмид, Лотар (10 мая 1928 — 18 мая 2013)
 Эльянов, Владимир Вениаминович (1951 — 19 октября 2013)

 
2013
Все хронологические списки